Den Namen Marinos trugen folgende Personen: 
 Marinos (2. Jahrhundert n. Chr.), griechischer Arzt
 Marinos von Tyros (2. Jahrhundert n. Chr.), antiker griechischer Geograph
 Marinos von Neapolis  (* wohl um 440; † nach 486), neuplatonischer Philosoph
 Marinos Antypas (1872–1907), griechischer Journalist und sozialistischer Aktivist
 Marinos Charvouris (1729–1782), griechischer Ingenieur
 Marinos Geroulanos (1867–1960), griechischer Chirurg und Hochschullehrer

Marinos ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Marinos (* 1972), deutscher Journalist und Kommunikationswissenschaftler
 Andy Marinos (* 1972), simbabwisch-walisischer Rugby-Union-Spieler
 Stergos Marinos (* 1987), griechischer Fußballspieler

Marinos ist der Teil des Namens folgender Organisation:
 Yokohama F. Marinos, japanischer Fußballklub